Le tournoi de tennis de Stuttgart est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1985 se dispute à Filderstadt du 14 au .

Pam Shriver remporte le simple dames. En finale, elle bat Catarina Lindqvist, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Hana Mandlíková et Pam Shriver.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 1985 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1985
Stuttgart
Sport en Allemagne en 1985
Tennis en octobre 1985